Рекорди України з метання списа визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетами, за умови дотримання встановлених вимог.

Хронологія рекордів

Спис старого зразка

Спис нового зразка 

Новий зразок списа був запроваджений ІААФ з 1 квітня 1986.

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – Метання списа (чоловіки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – Метання списа (чоловіки)
 Хронологія рекордів СРСР з легкої атлетики – Метання списа (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 
 

Чоловіки